Il singolare del torneo di tennis Madrid Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Gala León García che ha battuto in finale Fabiola Zuluaga 4-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Mary Pierce (secondo turno)
 Amy Frazier (primo turno)
 Ai Sugiyama (secondo turno)
 Lisa Raymond (primo turno)

 Sylvia Plischke (primo turno)
 Paola Suárez (secondo turno)
 Kristina Brandi (secondo turno)
 Gala León García (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Open 2000